Обслуживание:
 Обслуживание — любое действие, совершаемое одной стороной для другой стороны, имеющее нематериальный характер и не приводящее к возникновению права собственности на что бы то ни было. Обслуживание не всегда связано с физическим продуктом.
 Обслуживание — комплекс работ, направленный на поддержание устройства, узла, механизма, системы, агрегата в технически исправном состоянии. Целью обслуживания также является предупреждение появления неисправных состояний и отказов путём замены наиболее слабых частей на новые; диагностика состояния.

См. также 
 Самообслуживание
 Бытовое обслуживание
 Сфера услуг
 Прислуга

Системная инженерия